Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Wendy Turnbull e Sharon Walsh 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Wendy Turnbull /  Sharon Walsh (finale)

 Rosalyn Fairbank /  Elizabeth Smylie (semifinali)
 Sandy Collins /  Mary Lou Daniels (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1984